« Monument à la Révolution » peut désigner un édifice ou ouvrage d'art commémorant une révolution.

Croatie 

 Le Monument à la Révolution (Spomenik revolucije) à Berek. Il a été inauguré en 1967.

France 

 Liste de monuments dédiés à la Révolution française.

Mexique 

 Le Monument à la Révolution (Monumento à la Revolución) à Mexico qui commémore la révolution mexicaine de 1910. Il a été inauguré en 1938.